Ut i natten kan syfta på:

 Ut i natten (en låt av Peaches) ‒ en låt av Peaches från 2003
 Ut i natten (låt av Noice) ‒ en låt av den svenska punkrockgruppen Noice från 1980